Slovo pokoutník má několik významů:

 pokoutnictví – jednání, jímž někdo neoprávněně po výdělečném způsobu obstarává právní záležitosti

biologie
České označení pro několik rodů pavouků z čeledi pokoutníkovití (Agelenidae)

Agelena 
 Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) – pokoutník nálevkovitý
 Allagelena
 Allagelena gracilens (C. L. Koch, 1841) – pokoutník štíhlý
Tegenaria 
Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802) – pokoutník stepní
Tegenaria atrica C. L. Koch, 1843 – pokoutník tmavý
Tegenaria campestris C. L. Koch, 1834 – pokoutník polní
Tegenaria domestica (Clerck, 1757) – pokoutník domácí
Tegenaria ferruginea (Panzer, 1804) – pokoutník stájový
Tegenaria silvestris L. Koch, 1872 – pokoutník lesní
 Histopona
 Histopona torpida (C. L. Koch, 1834) – pokoutník hajní
Textrix
 Textrix denticulata (Olivier, 1789) – pokoutník ocasatý